Risåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Risåstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Risåstjärnarna, sjö i Vansbro kommun, 
Risåstjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (17,5 ha)
Risåstjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Risåstjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697341-136823), sjö i Bergs kommun, 
Risåstjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697646-136813), sjö i Bergs kommun,  (9,07 ha)
Risåstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (7,92 ha)
Risåstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (11,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn